Propellerheads — британский дуэт, образованный в 1996 году в Бате, Англия, и соединивший в своем творчестве элементы бигбита, техно, трип-хопа, эйсид-хауса, джаз-фанка.

Первую известность группе принесли хит-синглы 1997 года «On Her Majesty’s Secret Service» (с участием Дэвида Арнольда, # 7 UK Singles Chart) и «History Repeating» (с участием Ширли Бэсси, # 19 UK).

Дебютный альбом дуэта Decksandrumsandrockandroll, выпущенный в начале 1998 года, получил высокие оценки критиков, поднялся до #6 d UK Albums Chart и был номинирован на Mercury Prize.

Впоследствии Гиффорд переехал в Нью-Йорк, где записал в качестве продюсера альбом Jungle Brothers V.I.P. (1999), сотрудничал с Black Eyed Peas и др. Уайт вошёл в состав Long Range, группы, образованной Филом Хартноллом из Orbital. В 2003 году группа прекратила существование.

Дискография

Альбомы

EPs 

 Dive EP (1996)
 Propellerheads EP (1997)
 Extended Play EP (1998)

Синглы 
 «Take California» (1996)
 «Spybreak!» (1997)
 «History Repeating» (1997) — с Ширли Бэсси
 «On Her Majesty’s Secret Service» (1997) — с Дэвидом Арнольдом
 «Bang On!» (1997)
 «Crash!» (1998)
 «360 Degrees (Oh Yeah?)» (1998)
 «Velvet Pants» (1998)
 «Take California And Party» (1999)
 «Lethal Cut» (1999)

Упоминание 

Группа «Propellerheads» упоминается в песне «Моё сердце» группы «Сплин»:

Мы идём ставить кофе под Элвиса Пресли,
Кофе сбежал под «Propellerheads», ах!

Примечания

Ссылки 
 www.discogs.com: Propellerheads

Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле биг-бит
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп